Аминтор ( — защитник) — мужское имя греческого происхождения

 Аминтор — персонаж древнегреческой мифологии
 Аминтор — отец Гефестиона, друга и сподвижника Александра Македонского, живший в IV веке до н. э.